Mosedale Beck ist der Name folgender Flüsse im Lake District, Cumbria, England:
 Mosedale Beck (Park Beck), ein Nebenfluss des Park Beck
 Mosedale Beck (Lingmell Beck), Nebenfluss des Lingmell Beck
 Mosedale Beck (Swindale Beck), ein Quellfluss des Swindale Beck
 Mosedale Beck (River Glenderamackin), Nebenfluss des River Glenderamackin

Siehe auch:
 Little Mosedale Beck, ein Nebenfluss des Mosedale Beck (Swindale Beck)